Villenauxe ist Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:

Villenauxe-la-Grande im Département Aube
Villenauxe-la-Petite im Département Seine-et-Marne